Петропавловский — посёлок в Верхнеуральском районе Челябинской области. Является административным центром Петропавловского сельского поселения.

История 
В 1929 г. Решением Исполнительного комитета Челябинского (сельского) областного совета депутатов трудящихся зарегистрирован населенный пункт при центральной усадьбе Петропавловского совхоза — посёлок Петропавловский.

Население 

Улицы:

Известные жители и уроженцы 
 Запускалов, Иван Семёнович (1912—1991) — Герой Социалистического Труда.
 Облакова Ангелина Валерьевна (2007-)-певица

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района